Oro blanco puede referirse a:
 Generalmente oro blanco se refiere a la aleación del oro con paladio este tiene un precio superior al amarillo.
 También se refiere a algunos materiales de color blanco muy cotizados, o que producen altas ganancias:
 El algodón;
 La cocaína;
 El marfil;
 El salitre (nitrato de sodio), también llamado nitrato de Chile;
 El mármol blanco Macael
 El curaca (en Nicaragua se refiere al arroz de curaca)